Klinkhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Julius Klinkhardt (1810–1881), deutscher Buchhändler und Verlagsgründer
 Richard Klinkhardt (1916–2011), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Werner Klinkhardt (1882–1926), deutscher Verleger 

Siehe auch:
 Verlag Julius Klinkhardt, deutscher Fachbuchverlag
 Klinkhardt & Biermann, deutsche Verlagsbuchhandlung
 Klinghardt (Begriffsklärungsseite)